Симаки — название населённых пунктов:

 Симаки — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Симаки — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области России.